Nam Định bezeichnet:

 Nam Định (Provinz), eine vietnamesische Provinz
 Nam Định (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz